Une bataille navale est une bataille en mer.

Jeux 
 La bataille navale est un jeu de société édité en 1931 ;
 Bataille navale solitaire est un jeu de logique basé sur la bataille navale ;
 Bataille navale est un jeu vidéo de stratégie au tour par tour sorti en 1980.

Œuvres de fiction 
  La bataille navale (Zip, Zip, Zip), quatorzième épisode de la saison 1 de How I Met Your Mother diffusé en 2006 ;
 Bataille navale est le titre québécois de Battleship, film sorti en 2012.

Voir aussi